«Аптечная сеть 36,6» — российская аптечная сеть. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6». Штаб-квартира — в Москве.

История 
Сеть создана в конце 90‑х Сергеем Кривошеевым и Артёмом Бектемировым, работавшими в фармдистрибьюторской компании «Время». Они решили применить к пребывавшему тогда в хаотическом состоянии аптечному рынку технологии современного ритейла (брендинг, продуктовую матрицу, CTM, открытую выкладку) что в то время казалось революцией. Для разработки концепции в 2000 году привлекли международную консалтинговую компанию МcKinsey.

До 2008 года «36,6» активно скупала региональных игроков и открывала новые точки. В 2005 были приобретены аптечные сети в Волгограде («Добрый сосед»), Дмитрове («Мега-стиль»), Новосибирске («Аптечный торговый дом»), Перми («Чаша здоровья»), Самаре («Неболит»), Санкт-Петербурге («Апельсин» и «Таблетка») и Сарове («Доктор Зеленкин»). В январе 2006 года завершена сделка по приобретению аптечной сети «Фармация» («Пермские аптеки») в Пермском крае. Всего в 2006 году было куплено 18 сетей из 352 аптек и открыто 75 новых точек. В течение 2007 года было приобретено 26 сетей из 293 точек, органически открыто ещё 166. В июле 2007 года в Нижнем Новгороде открылась тысячная аптека.

На начало 2009 года «36,6» насчитывала 1084 аптеки. В том же году компания начала избавляться от нерентабельных точек. За 2009 год были закрыты 131 аптека, а открыты лишь 23.

По состоянию на март 2009 года ОАО «Аптечная сеть 36,6» также контролировало 51,8 % акций фармацевтической компании «Верофарм», входившую в пятёрку крупнейших российских производителей фармацевтических препаратов. «Верофарм» владеет тремя фармацевтическими заводами в Белгороде, Воронеже и Покрове. В конце августа 2013 года акции «Верофарма» были проданы за 5 млрд руб. компании «ГарденХиллс», контролируемой владельцем Московского кредитного банка Романом Авдеевым.

В начале 2010 года было объявлено о том, что 25 % акций компании было продано крупному российскому оптовому торговцу лекарствами компании «СИА интернейшнл». На 1 апреля 2010 года под управлением компании находилось 1004 аптек в 29 регионах РФ, 11 магазинов развивающих игрушек для детей «Центр раннего развития — Early Learning Centre (ELC)» (СП на паритетных началах с британской компанией), 14 магазинов оптики, а также 21 отдел оптики, расположенных внутри аптек. В 2010 году закрылись 45 аптек и открылись 15.

Глобальный экономический кризис 2012—2013 гг. существенно подорвал позиции компании, финансовые результаты деятельность «36,6» резко ухудшились.

В начале 2013 года начались переговоры о слиянии с сетью А5, однако они были приостановлены из-за сделки по объединению с сетью A.v.e. (управляет аптеками под торговыми марками A.v.e и «Горздрав»), начавшейся в том же году. Окончательно сделка с A.v.e. была закрыта в 2015 году.

В 2014 году в состав «36,6» вошёл российский бизнес финской компании Oriola KD (бренды «Старый лекарь» и «03»).

В апреле 2016 года крупнейший в мире аптечный ретейлер Walgreens Boots Alliance (WBA) приобрёл 15 % акций аптечной сети «36,6» в обмен на своего российского дистрибутора — компанию Alliance Healthcare Russia (ООО «Альянс Хелскеа Рус»). Одновременно WBA получил опцион на увеличение доли в российской аптечной сети до контрольной — американский ретейлер вправе увеличить пакет до 85 % в течение ближайших трёх лет.

В декабре 2016 года группа завершила слияние с сетью А5. В октябре 2017 года коммерческим директором ПАО «Аптечная сеть 36,6» назначена Евгения Ламина. В это же время объявляется старт партнёрской программа с Ozon.ru и запуск собственной онлайн-аптеки. В феврале 2018 года акционерами компании был выбран курс на обновление руководящей команды. Одним из этапов новой стратегии стала смена генерального директора. В апреле 2018 года назначен новый генеральный директор Владимир Нестеренко. Руководство сети объявляет новую стратегию развития: органический рост и экспансия в регионы, укрепление позиций в Московском и Санкт-Петербургском регионах. По итогам 2018 года «Аптечная сеть 36,6» входит в ТОП-3 аптечных сетей с долей рынка 4,54 %. В 2019 г. ПАО «Аптечная сеть 36,6» берёт в управление крупнейшую новгородскую аптечную сеть «Калина-Фарм», начинает развивать дистрибьюторское подразделение сети ООО «Джи Ди Пи» и выходит на рынок государственных закупок. По итогам 9 месяцев 2019 г. компания насчитывает 1382 аптек в 6 субъектах РФ и занимает долю 4,53 %. Доля ООО «Джи Ди Пи» составляет 2,6 %. В 2019 г. компания усиливает команду топ-менеджмента: летом Андрей Телятников назначен на должность директора по госпитальному направлению ПАО «Аптечная сеть 36,6», а в октябре 2019 г. генеральным директором розничного подразделения ПАО «Аптечная сеть 36,6» назначен Александр Кузин.

В декабре 2020 года было продано дистрибьюторское подразделение ООО «Джи Ди Пи» — 100%-я дочерняя структура ПАО «Аптечная сеть 36,6», развивающая сегмент государственных закупок лекарств и медоборудования. Это решение позволит ПАО сосредоточиться на фармритейле и станет продолжением стратегии его развития.

Для реализации стратегии роста ПАО «Аптечная сеть 36,6» в розничном сегменте провела назначение нового менеджмента. Генеральным директором ПАО «Аптечная сеть 36,6» стал Александр Кузин. На должности финансового и коммерческого директоров были назначены Александр Курилов и Сергей Демин.

Выручка аптечной сети «36,6» по итогам 2020 года составила 39,3 млрд руб., валовая прибыль выросла на 34,9 % и составила 13,6 млрд рублей. За 2020 год сети удалось нарастить число аптек, открыв 124 новые точки, из которых 88 — в Москве. В феврале 2021 года сеть включала 1,46 тыс. аптек.

По итогам 2020 г. Аптечная сеть «36,6» занимает 1-е место в комплексном рейтинге межрегиональных и региональных аптечных сетей, проводимом компанией IQVIA.

По состоянию на ноябрь 2021 год сеть насчитывает более 1500 аптечных учреждений в десяти регионах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новгородской, Тверской, Калужской, Псковской, Воронежской, Ленинградской областях, а также в Республике Карелии.

Итоги 2021 года: «Аптечная сеть 36,6» снизила совокупный кредитный портфель с 40,2 млрд рублей на конец 2020 года до 21,6 млрд рублей год спустя. Общая выручка с НДС выросла на 12,1 % за 12 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 53,04 млрд руб. Компания показала значительную динамику показателя EBITDA — абсолютная EBITDA выросла на 1,08 млрд руб. по сравнению с 2020 г., а рентабельность по данному показателю выросла на 2,2 п.п. — до 2,3 %.Общее количество аптек Группы составило 1 616 магазинов (+10,5 % год к году), торговая площадь аптек Группы увеличилась на 4 % до 80 тыс. м².

По состоянию на январь 2023 года сеть насчитывает более 1800 аптечных учреждений в десяти регионах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новгородской, Тверской, Калужской, Псковской, Воронежской, Ленинградской областях, а также в Республике Карелии.

Итоги 2022 года: "Общая выручка с НДС выросла на 26,5% за 12 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 67,3 млрд руб. В 2022 года компания показала положительную динамику показателя EBITDA. Абсолютное значение EBITDA выросло на 3,2 млрд руб. по сравнению с 2021 годом, а рентабельность увеличилась до 7,1%. Благодаря росту выручки, а также оптимизации бизнес-процессов компания зафиксировала положительную чистую прибыль по итогам 2022 года. Выручка направления интернет-продаж выросла на 170,6% за счет увеличения трафика на сайтах и мобильном приложении и составила 10,3 млрд руб. с НДС. Доля онлайн выручки выросла до 15,2% от общей выручки Группы за 2022 год. Кредитный портфель Группы компаний 36,6 по итогам 2022 года сократился на 12%".

Собственники и руководство 
Артёму Бектемирову и Сергею Кривошееву на 2009 год напрямую принадлежало по 4,37 % акций компании, ещё 47,57 % они владели в равных долях через кипрскую 36.6 Investments Ltd. В свободном обращении находилось 40 % (оценка РТС). «Аптечная сеть 36,6» является публичной компанией, акции которой торгуются на российских биржевых площадках РТС и ММВБ (тикер APTK).

Основные акционеры по состоянию на 30 июня 2019 года:
 Альтус Кэпитал Фармаси Ритейл 1 Лимитед (Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited) — 25,97 % %;
 DSM Group — 12,35 %
 Московский кредитный банк (открытое акционерное общество) — 19,65 %.

Деятельность 
Согласно данным специализированного маркетингового агентства DSM Group, по итогам 2019 года «36,6» занимала четвёртое место в рейтинге российских аптечных сетей с долей рынка 4,1 % и оборотом 52,3 млрд рублей.

По итогам 2020 г. Аптечная сеть «36,6» занимает 1-е место в комплексном рейтинге межрегиональных и региональных аптечных сетей, проводимом компанией IQVIA.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Аптечная сеть 36,6
 
 

Аптечные сети России